

Geografia 
 Francia
 Saint-Broingt-le-Bois – comune nella regione del Grande Est
 Saint-Broingt-les-Fosses – comune nella regione del Grande Est